Kostusväxter (Costaceae) är en familj med enhjärtbladiga växter med sju släkten och sammanlagt cirka 110 arter men pantropiskt utbredning. familjen har tidigare räknats till ingefärsväxterna (Zingiberaceae) som underfamiljen Costoideae. Några odlas som krukväxter i Sverige.

Familjen innehåller fleråriga, marklevande örter utan aromatiska delar. Stjälkarna är oftast ogrenade, ibland spiralvridna. Bladen är enkla, spiralställda. Blomställningen liknar ofta en kotte, den är toppställd eller från speciella, bladlösa stjälkar från jordstammarna. Själva blommorna är mer eller mindre rörformade med tre, oregelbudna flikar. Frukten är en kapsel.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Referenser

Webbkällor 
 Svensk Kulturväxtdatabas
 Flora of China - Costaceae

Tryckta källor 
 Chelsea D. Specht & Dennis Wm. Stevenson (2006) A new phylogeny-based generic classification of Costaceae (Zingiberales). Taxon. 55 (1), pp. 153-163.

Noter

Externa länkar 

Enhjärtbladiga växter